Gręboszów bezeichnet Dörfer in Polen:
 Gręboszów (Domaszowice), Dorf der Gmina Domaszowice in der Woiwodschaft Opole
 Gręboszów (Drużbice), Dorf der Gmina Drużbice in der Woiwodschaft Łódź
 Gręboszów (Powiat Dąbrowski), Dorf und Gemeindesitz der Gmina Gręboszów in der Woiwodschaft Kleinpolen